Kurdistan može značiti:

 Kurdistan, zemljopisna i kulturološka regija koja se sastoji od dijelova Turske, Iraka, Irana, Sirije, Armenije i Azerbejdžana;
 Irački Kurdistan, upravna federalna regija u sjevernom Iraku;
 Kurdistanska pokrajina, jedna od 31 pokrajine u Iranu
 Kurdistan (otomanska pokrajina), bivša pokrajina u Osmanskom Carstvu;
 Crveni Kurdistan, sovjetska upravna jedinica (1923. – 1929.);
 Kurdistan (novine), prve novine na kurdskom jeziku.